Bestia is een cognomen dat betekent 'het beest'.

Een beroemd drager van dit cognomen is:
Lucius Calpurnius Bestia

Cognomen